Cruciger ist der mitteldeutsche Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Cruciger (~1500–1535), deutsche Liederdichterin
 Georg Cruciger (1575–1637), deutscher reformierter Theologe, Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch: 
Cruziger
Kreuziger